Najjar ist der Familienname folgender Personen:

 Lea Najjar (* 1994), libanesisch-deutsche Filmregisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchauorin.
 Michael Najjar (* 1966), deutscher Medienkünstler und Fotograf
 Michel Najjar, libanesischer Hochschullehrer und Politiker
 Mostafa Mohammad Najjar (* 1956), iranischer Politiker, ehemaliger Innen- und Verteidigungsminister des Iran
 Rouzan al-Najjar (1997–2018), palästinensische Rettungshelferin

Siehe auch:

 Najar